Ю́ко́н (, мовою індіанців ґвіч'їн означає «велика річка») — гідронім і топонім на заході Північної Америки:

 Юкон — річка у Північній Америці в межах Канади і США (Аляска).
 Юкон — одна з трьох канадських територій на крайньому північному заході країни.
 Юкон — плато в канадській території Юкон.

Юкон — місто, штат Оклахома
 Юкон — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Форт-Юкон (Аляска) (англ. Fort Yukon) — місто (англ. city) у США, в окрузі Юкон-Коюкук штату Аляска.

Див. також 
 GMC Yukon — повнорозмірний позашляховик американської компанії General Motors.

Посилання